

Торрінгтон — місто, штат Вайомінг
 Торрінгтон — місто, штат Коннектикут

Див. також 
 Таррінгтон (Вікторія)